Francesco Maino (calciatore) – calciatore italiano
 Francesco Maino (scrittore) – avvocato e scrittore italiano